Паласіос () — прізвище іспанського походження, також розповсюджене в країнах Латинської Америки. Відомі носії:

 Вілсон Паласіос (1984) — гондураський футболіст, брат Джеррі, Джонні та Мілтона
 Джеррі Паласіос (1981) — гондураський футболіст, брат Вілсона, Джонні та Мілтона
 Джонні Паласіос (1986) — гондураський футболіст, брат Вілсона, Джеррі та Мілтона
 Елібельтон Паласіос (1993) — колумбійський футболіст
 Мілтон Паласіос (1980) — гондураський футболіст, брат Вілсона, Джеррі та Джонні
 Роберто Паласіос (1972) — перуанський футболіст

Іспанські прізвища